Der Begriff Moskauer Meer bezeichnet:

 eine Landschaft auf der erdabgewandten Seite des Mondes. Siehe Mare Moscoviense
 einen Stausee im europäischen Teil Russlands. Siehe  Iwankowoer Stausee